Але́н () — чоловіче особове ім'я, французька форма імені Алан, також, зустрічається в англомовних країнах.

Відомі носії:

 Ален I Великий (; ?—907) — король Бретані у 888—907 роках.
 Ален I Крива Борода (; між 900 та 910—952) — герцог Бретані у 937—952 роках.
 Ален II (; бл. 981/982—990) — герцог Бретані у 988—990 роках (як Ален II), граф Нанта (як Ален III).
 Ален III (; бл. 997—1040) — герцог Бретані у 1008—1040 роках.
 Ален IV Сміливий (; 1060/1063—1119) — герцог Бретані у 1084—1112 роках.

Б 
 Ален Бадью (; 1937) — французький філософ, письменник, драматург, політичний мислитель.
 Ален Башунг (; 1947—2009) — французький співак, актор та автор-виконавець.
 Ален Безансон (; 1932) — французький історик, професор.
 Ален Бернар (;  1983) — французький плавець, дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Ален Берсе (; 1972) — швейцарський політик, член Соціал-демократичної партії.
 Ален Богоссян (; 1970) — колишній французький футболіст вірменського походження, що грав на позиції флангового півзахисника.
 Ален Бомбар (; 1924—2005) — французький лікар, біолог, мандрівник і політик.
 Ален Боске (, уроджений Анатолій Олександрович Біск; 1919—1998) — французький поет, прозаїк, критик, викладач літератури.

В 
 Ален Вісс (; 1990) — швейцарський футболіст, фланговий півзахисник.

Г 
 Ален Гайгер (; 1960) — швейцарський футболіст, що грав на позиції центрального захисника.
 Ален Гіймоль (; ?) — французький журналіст-міжнародник і письменник.
 Ален Гіроді (; 1964) — французький кінорежисер та сценарист.
 Ален Гоміс (; 1972) — франко-сенегальський кінорежисер, сценарист та кінопродюсер.

Д 
 Ален де Альо (; 1957) — бельгійський режисер.
 Ален де Бенуа (; 1943) — французький філософ, академік, журналіст, письменник.
 Ален Делон (; 1935) — французький актор, продюсер, сценарист і режисер.
 Ален Дюкасс (;  1956) — французький шеф-кухар, ресторатор і бізнесмен, майстер «високої кухні».

Ж 
 Ален Жессюа (; 1932—2017) — французький кінорежисер, сценарист і письменник.
 Ален Жиресс (; 1952) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ален Жюппе (; 1945) — французький державний та громадсько-політичний діяч.

К 
 Ален Казанова (; 1961) — французький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Ален Кавальє (; 1931) — французький кінорежисер, сценарист, кінооператор.
 Ален Конн (; 1947) — французький математик.
 Ален Корно (; 1943—2010) — французький режисер, продюсер і сценарист.
 Ален Курьоль (; 1958) — французький футболіст, півзахисник, фланговий півзахисник.
 Ален Кюні (; 1908—1994) — французький актор театру, кіно та телебачення.

М 
 Ален Манессон Малле (; 1630—1706) — французький військовий інженер, географ, картограф, гравер і викладач математики.
 Ален Муссі (;  1981) — канадський актор та каскадер.

П 
 Ален Пассар (; 1956) — французький шеф-кухар і бізнесмен.
 Ален Поер (; 1909—1996) — французький державний діяч, багаторічний (24 роки) голова Сенату Франції.
 Ален Прост (; 1955) — французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
 Ален Пуар'є (; 1954) — французький музикознавець.

Р 
 Ален Ремі (; 1952) — французький дипломат.
 Ален Рене (; 1922—2014) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер і актор.
 Ален Рене Лесаж (; 1668—1747) — французький романіст і автор драм.
 Ален Роб-Ґріє (; 1922—2008) — французький письменник, один із засновників жанру «новий роман», член Французької академії (2004).
 Ален Робер (; 1962) — французький скелелаз і підкорювач хмарочосів.
 Ален Робіду (; 1960) — канадський професіональний снукерист.
 Ален Рош (; 1967) — французький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ален Роша (; 1983) — швейцарський футболіст, захисник, фланговий півзахисник.
 Ален Рудий (; бл. 1040—1093) — бретонський лицар.

С 
 Ален Сільвен Амугу (; 1973) — камерунський футболіст, нападник.
 Ален Сюттер (; 1968) — швейцарський футболіст, що грав на позиції лівого півзахисника.

Т 
 Ален Терзян (, ; 1949) — французький кінопродюсер та актор.
 Ален Траоре (; 1988) — футболіст з Буркіна-Фасо, нападник.
 Ален Турен (; 1925) — французький соціолог, критик класичної соціології.

Ф 
 Ален Фінкелькрот (; 1949) — французький філософ, письменник, публічний інтелектуал.

Ш 
 Ален Шаба (; 1958) — французький комедіограф, актор, режисер, сценарист, продюсер.
 Ален Шартьє (; бл. 1385 — бл.1430) — французький поет, письменник.

Див. також 
 Аллен (ім'я)

Французькі імена